NAX steht für:
 Norwegian Air Shuttle (ICAO-Code), norwegische Billigfluggesellschaft
 ursprüngliches Kürzel für den Natur-Aktien-Index (heute NAI)

Nax steht für:
 Nax, bis zum 31. Dezember 2010 politische Gemeinde des Bezirks Hérens im französischsprachigen Teil des Kantons Wallis in der Schweiz

nax steht für:
 Nakwi (ISO-639-3-Code), eine der Left-May-Sprachen in Papua-Neuguinea

NAX